Ел Винорамал има више значења:

 Ел Винорамал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Винорамал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Винорамал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику